Andrey Perlov, ancien athlète;
 David Perlov, cinéaste israélien;
 Famille Perlov, famille de négociants de thé en Russie.
Homonymie
Homonymie de patronyme